Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2022 — мужской профессиональный теннисный турнир, который состоится с 31 января по 6 февраля 2022 года в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 500 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2022

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 22 января 2022
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Люка Пуй
  Александр Зверев
  Давид Гоффен
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Пьер-Юг Эрбер
  Каспер Жук
  Жиль Симон
  Дамир Джумхур
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 22 января 2022
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Монпелье
Теннис
Февраль 2022 года
Спортивные соревнования в Монпелье